

Anatomia
 Carpo – l'insieme di ossa che costituiscono lo scheletro del polso

Astronomia
 Carpo – satellite di Giove

Mitologia
 Carpo – personaggio della mitologia greca, figlio di Zefiro e di Clori, amato da Calamo
 Carpo – personaggio della mitologia greca, una delle Ore. Equivalente femminile del Carpo figlio di Zefiro

Persone
 Carpo d'Antiochia – matematico greco antico
 Carpo – discepolo fidato di Paolo di Tarso, secondo la tradizione primo vescovo della comunità di Troade